Финал Кубка Европы по легкоатлетическим многоборьям 1979 года прошёл 1—2 сентября на стадионе «Хайнц-Штайер-Штадион» в Дрездене (ГДР). За командную победу боролись мужские команды в десятиборье и женские в пятиборье, отобравшиеся ранее по итогам трёх полуфиналов.

Каждая команда была представлена четырьмя спортсменами. Всего на старт вышли 48 многоборцев (24 мужчины и 24 женщины) из 9 стран. Лучшие сборные в командном зачёте определялись по сумме результатов трёх лучших участников.

Полуфиналы 
Полуфиналы прошли 14—15 июля в западногерманском Бремерхафене, венгерском Будапеште и австрийском Шилляйтене. В финал выходили по две лучшие команды из каждого турнира.

Бремерхафен

Будапешт

Шилляйтен

Финал

Командное первенство 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Литература

Ссылки 
 

Кубки Европы по легкоатлетическим многоборьям
Сентябрь 1979 года
Спорт в Германии в 1979 году
Чемпионаты Европы в ГДР
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Германии
Международные спортивные соревнования в Дрездене
1979 год в лёгкой атлетике